Haraucourt (Ardennes)
 Haraucourt (Meurthe-et-Moselle)
ook
Haraucourt-sur-Seille,  Moselle